Тимоти Мифсуд () — мальтийский шахматист.

Шестикратный чемпион Мальты (1993—1998 гг.).

В составе сборной Мальты участник трех шахматных олимпиад (1992, 1994 и 1996 гг.).

Представлял Мальту на юниорских чемпионатах мира и Европы (в разных возрастных категориях).

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Партии Т. Мифсуда в базе Chessgames
 Личная карточка Т. Мифсуда на сайте 365Chess

Шахматисты Мальты
Шахматисты XX века
Участники шахматных олимпиад